Båtören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Båtören, Kronoby, Österbotten, 
 Båtören (Brändö, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar